Чеканиха — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Чеканихинского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу реки Оби. Абсолютная высота — 148 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1800 году. В 1926 году в деревне Чеканиха имелось 123 хозяйства и проживало 511 человек (259 мужчин и 252 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Чеканихинского сельсовета Пристанского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Пристанского района